Open Systems Interconnection — проект 1982 года с участием нескольких организаций, в том числе ISO по созданию сетевых стандартов для обеспечения совместимости сетевой инфраструктуры от разных поставщиков.
 Сетевая модель OSI — созданная в результате проекта OSI, 7-уровневая (эталонная сетевая модель OSI)
 Open Source Initiative — организация, созданная для продвижения открытого программного обеспечения.
 O.S.I. (Office of Strategic Influence) — американская рок-группа